Дмитрий Юрьевич Суслин (род. 16 сентября 1970, Норильск, СССР) — российский детский писатель, фантаст.

Биография 
Родился в Норильске, позднее переехал в Чебоксары. В 1988—1993 годах учился в Чувашском государственном университете на историческом факультете.

Первую повесть «В ночь полной луны» опубликовал в 1994 году в журнале «Лик Чувашии». С 1998 года в московском издательстве «Армада» в серии «Замок чудес» выходят четыре книги из сказочной серии «Страна Остановленного времени», написанные в жанре фэнтези. Весь цикл был опубликован также в детской газете «Школьники».

Параллельно в свет вышли его повести для подростков «Хоббит и Гэндальф», «Хоббит и Саруман» и «Хоббит и Кольцо Всевластья», написанные по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина.

Цикл повестей про лётчика капитана Краснобаева написан в жанре юмористической фантастики.

Несколько произведений автор написал в мистическом жанре, среди них триллер «Волчонок Ваня», роман ужасов «Больница скорой помощи» и сборник городских легенд «Фантом-такси».

Детские детективы «Шифр лунного света» и «Сокровище с неба», а также сборник весёлых школьных рассказов «Валентинка» рассказывают о жизни современных детей и подростков.

Произведения писателя переводятся на языки народов России. В Чувашском книжном издательстве вышли две книги в переводе Г. Матвеевой на чувашский язык «Юрапи» и «Димка ашшене шырать» («Димка ищет папу»).

Библиография

Романы 
 2001 — «Рабыня с острова Лесбос». Любовный роман. Совместно с Сергеем Лежниным. «Школьники постарше», с № 4.
 2004 — «Больница Скорой помощи». Роман ужасов. «Школьники постарше», с № 11—48.
 2005 — «Крутой пришелец». Роман-фантазия. «Школьники постарше», с № 8.
 2005 — «Следствие ведёт Аллегрова». «Школьники Постарше», №№ 29—44.

На чувашском языке 
 2008 — «Юрапи». Этнографическая сказка. Чебоксары. Чувашское книжное издательство. На русском и чувашском языках. Пер. Г. Матвеевой.
 2009 — Сборник «Димка ашине ширать» («Димка ищет папу»). Чебоксары. Чувашское книжное издательство. На чувашском языке. Пер. Г.Матвеевой.
 «Димка ищет папу». Повесть.
 «Заколдованная лужа».
 «Как мы лепили коржики».
 «Про велосипед и про Никиту».
 2011 — «Харуша Варттанлах» («Опасная тайна»). Чебоксары. Чувашское книжное издательство. На чувашском языке. Пер. Г.Матвеевой.

Повести 
 1994 — «В ночь полной луны». Романтическая история. Совместно с Сергеем Орловым. «Лик Чувашии», № 6. Также «Школьники постарше», № 22—26, 2001; Чебоксары.
 1996 — «Звёздный экипаж». Повесть-сказка.
 2000 — «Волчонок Ваня». Мистический триллер. «Школьники постарше», с № 27.
 2001 — «Царевич Ваня и Серый волк». Повесть-сказка. «Школьники», №20—45, под названием «Витязь под волчьей шкурой».
 2001 — «Планета сокровищ». В книге «Новый Герой Галактики».
 2001 — «Марсианская принцесса». В книге «Новый герой Галактики».
 2003 — «Дом на окраине»
 2006 — «Юрапи». Повесть-сказка. «Школьники». №№ 19—20.
 2007 — «Супербабушка». Повесть-сказка. «Школьники», №№ 23—44.
 2008 — «Как Димка за права человека боролся». «Школьники», №№ 6—14.
 «Охота на Чебурашку».
 «Опасная тайна».
 «Дом на окраине». Ужастик.

Серия «Страна Остановленного времени» 
 1997 — «Рыцарь Катерино». Повесть-сказка. , «Армада». Серия «Замок чудес». (Также «Школьники», №№ 38—50, 1999. 1—13, 2000.)
 1998 — «Принц Белой башни». Повесть-сказка. , «Армада». Серия «Замок чудес». (Также «Школьники», № 14—48, 2000, 2—15, 2001.)
 1998 — «Кристиан Тринадцатый». Повесть. , «Армада». Серия «Замок чудес». (Также «Школьники», №№ 46—48, 2001, 1—25, 2002.)
 1999 — «Паж Чёрной Королевы». Повесть. , «Армада» & «Альфа-книга». Серия «Замок чудес». (Также «Школьники», №№ 26—48, 2002, 1—9, 2003.)
 2003 — «Повелитель гоблинов». Повесть. «Школьники», № 9—41.
 2003 — «Наследство чародея». Повесть. «Школьники», с № 41.
 2004 — «Последняя битва». «Школьники», с № 24.

Серия «Хранитель Кольца» 
 2000 — «Хоббит и Гэндальф» (1-я часть); «Хоббит и Глаз Дракона» (2-я часть). Повесть. , «Армада» & «Альфа-книга». Серия «Замок чудес». Переизданы как роман «Хоббит и Гэндальф» в серии «Волшебный мир Толкиена» в 2001.
 2000 — «Хоббит и Саруман» («Возвращение«). Повесть. , «Армада» & «Альфа-книга». Серия «Замок чудес». Переиздан как роман в серии «Волшебный мир Толкиена» в 2002.
 2001 — «Хоббит и Горлум». Повесть. , «Армада» & «Альфа-книга». Серия «Замок чудес». Переиздан как роман «Хоббит и Кольцо Всевластия» в серии «Волшебный мир Толкиена» в 2003.

Серия «Приключения Капитана Краснобаева» 
 1999 — «Истории капитана Краснобаева». «Школьники», №№ 6—36.
 2000 — «Предводитель мух». Повесть. , «Армада» & «Альфа-книга». Серия «Замок чудес».
 2000 — «Генерал Крузо». Повесть. , «Армада» & «Альфа-книга». Серия «Замок чудес».
 2001 — «Новый герой Галактики, или Космическая одиссея капитана Краснобаева». , «Армада» & «Альфа-книга». Серия «Замок чудес».

Про Незнайку 

 2006 — «Незнайка на Диком Западе». Пародия на вестерн. «Школьники», №№ 1—18.
 «Морские приключения Незнайки». Повесть-сказка по мотивам произведений Николая Носова.

«Следствие ведут отличники» 
 2007 — «Шифр для лунного света». , «Эксмо».
 2008 — «Сокровище с неба». , «Эксмо».
 «Чудовище в камышах». Электронная версия, в бумажном виде не выходила.

Сборники 
 «Фантом-такси». Сборник жутких рассказов.
 2013 — «Валентинка». Сборник рассказов. , «Аквилегия-М». Серия «Школьные прикольные истории».
 2009 — «Димка ищет папу» (на чувашском языке). Повесть и рассказы. Чувашское книжное издательство.

Рассказы 

 1999 — «Смерть беляшового короля». «СЧ-Столица», № 10.
 1999 — «Фантом-такси». Рассказ. «СЧ-Столица», № 14.
 1999 — «Дорога, что выбрала нас». «СЧ-Столица», № 27.
 1999 — «Смерть на дне залива». «СЧ-Столица», № 34г.
 1999 — «Деньги к деньгам». «СЧ-Столица», № 37.
 1999 — «Ночной пикник, или кошмар на улице Энгельса». «СЧ-Столица», № 42.
 1999 — «Гость из Чернобыля». «СЧ-Столица», № 43—44.
 1999 — «Голосуй, или проиграешь». «СЧ-Столица», № 49.
 1999 — «Осторожно, Дед Мороз!» «СЧ-Столица», № 51.
 2000 — «Весенние печали». «СЧ-Столица», № 9.
 2000 — «Мир вашему дому!» «СЧ-Столица», № 11.
 2000 — «Красивые длинные волосы». «СЧ-Столица», № 23.
 2000 — «Тайна Чебоксарской ГЭС». «СЧ-Столица», № 26.
 2000 — «Не заплывай за буйки!» «СЧ-Столица», № 27.
 «Нечисть».

 2008 — сборник «Валентинка»
 «Это мы — Коржики!»
 «Лёшка и Дед Мороз».
 «Подарок».
 «Парикмахер». Переиздан в 2011 в журнале «Peremena» (Париж), № 10.
 «Как мы болели».
 «Гороскоп».
 «Трудное детство».
 «Валентинка».
 «Зоопарк на стене».
 «Цирк приехал!».
 «Носок».
 «КамАЗ».
 «Пуговица».
 «Пряники».
 «Снайперы».
 «Всего каких-то десять цифр».
 «Подвал».
 «Царь горы».
 «Лёшка и молочные зубы».
 «Так положено».
 «Как Катя кота выгуливала».
 «Джентльмены».

 2008 — «Мамины сказки». Челябинск.
 «Беда в Азбуке».
 «В гостях у подземных гномов».
 «Как Змей Горыныч чуть все игрушки не съел».
 «Кто где живет».
 «Одинокий принц».
 «Отважный капитан».
 «Потерялся слон».
 «Про торт и Бабу Ягу».
 «Сломанная веточка».
 2010 — «Как воспитать ребенка лидером». Персонализированные сказки для воспитания лидерства. Челябинск, Лаборатория Антона Маниченко.
 «Смелый пароходик». 
 «Королева пчел». 
 «Муравьиная карусель».
 «Морковка». 
 «Бобровая плотина».

Non-fiction 
 2011 — «Тайна золотой медали, или как стать отличником в школе, в ВУЗе, в жизни». , «Эксмо».

Статья 
 2011 — «Такая  разная любовь». Париж. Журнал «Peremena», № 8.

Аудиокниги 
 «Рыцарь Катерино».
 «Принц Белой башни».
 «Предводитель мух».
 «Генерал Крузо».
 «Валентинка».

Ссылки 
 Детский писатель Дмитрий Суслин — Персональный сайт

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели России
Сказочники
Писатели-фантасты России
Писатели Чувашии
Чувашские писатели
Выпускники Чувашского государственного университета